Ferula nudata är en flockblommig växtart som beskrevs av Pall. och Carl Friedrich von Ledebour. Ferula nudata ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
nudata